Фолдс () — английская фамилия. Известные носители:
 Фолдс, Джефф (род. 1939) — английский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Фолдс, Нил (род. 1963) — английский бывший профессиональный игрок в снукер.